Cronotopo
 Cronotopo (traduzione)